Higman ist der Familienname folgender Personen:
 Donald G. Higman (1928–2006), US-amerikanischer Mathematiker 
 Graham Higman (1917–2008), britischer Mathematiker

Siehe auch:
 Hickman